Dietz kan syfta på:

 Dietz (auktor), en auktorsförkortning för flera personer
 Nassau-Dietz, ett grevskap i Tyskland 
 4666 Dietz, en asteroid i huvudbältet
 Mount Dietz, ett berg i Antarktis

Personer
 Darren Dietz (född 1993), kanadensisk ishockeyspelare
 Feodor Dietz (1813–1870), tysk konstnär
 George Dietz (1880–1965), amerikansk roddare
 Johann Heinrich Wilhelm Dietz (1843–1922), tysk förläggare och politiker, socialdemokrat
 Margaux Dietz (född 1990), svensk bloggare och Youtube-profil
 Park Dietz (född 1948), amerikansk rättspsykiater
 Thomas Dietz (född 1982), tysk jonglör

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn